Ganskopf steht für:

 den Spottnamen für Jan Hus, siehe Hussitenlieder #Spottlieder
 Albrecht Ganskopf (* 1964), deutscher Schauspieler